Пикельнер, Соломон Борисович — советский астрофизик, профессор Московского государственного университета.
 Пикельнер — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.